Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие два формирования корпуса:
 8-й механизированный корпус (1-го формирования) — сформирован в 1940 году, разбит на Украине в 1941 году, расформирован.
 8-й механизированный корпус (2-го формирования) — сформирован в августе 1943 года.